

Sigle 
 Enciclopedia Libre
 Ephemerides Liturgicae

Aziende 
 Easy Living – azienda italiana di elettronica
 Edizioni EL – casa editrice italiana

Cinema 
 Lui (Él) – film di Luis Buñuel del 1953

Codici 
 EL – codice vettore IATA di Air Nippon
 el – codice ISO 639-2 alpha-2 per il greco moderno
 EL – codice ISO 3166-2:AL di Elbasan (Albania)

Meteorologia 
 EL – abbreviazione di Equilibrium Level (livello di equilibrio)

Altro 
 El – lettera dell'alfabeto cirillico
 El – parola semitica per Dio,  sostantivo che veniva usato per indicare il capo di diversi pantheon semiti, Dio unico presso gli ebrei.
 EL – targa automobilistica del circondario dell'Emsland (Germania)
 EL – targa automobilistica di Łódź (Polonia)
 EL – abbreviazione tedesca dell'unità di misura del cucchiaio da tavola
 El – cratere sulla superficie di Ganimede